Карьер 75 километр — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Калище.

Одна платформа и один железнодорожный путь. Присутствует навес, кассы не работают. Все пригородные поезда останавливаются на станции не более нескольких секунд, а с некоторых пор остановка производится по требованию (через систему связи с машинистом электропоезда). На станции также останавливаются некоторые электропоезда повышенной комфортности «Ласточка».

Южнее находится Сюрьевское болото, севернее — болото Большое.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ломоносовского района Ленинградской области